«Аванга́рд» — российский футбольный клуб из Камышина, основанный в 1958 году на камышинском крановом заводе.

История 
Участник Чемпионатов СССР и России в профессиональных лигах в 1991—1994, чемпионатов среди КФК — в 1990 и 1996 годах. Наибольшие успехи клуба пришлись на начало 90-х. В 1990 году «Авангард» завоевал звание Чемпиона РСФСР среди КФК, на следующий год дебютировал во второй лиге Чемпионата СССР. В 1992 году клуб занял 2 место во 2 зоне второй лиги и завоевал путёвку в первую лигу Чемпионата России. Высшим достижением клуба является 17 место в Центральной зоне первой лиги в 1993 году. В дальнейшем из-за отказа генерального спонсора финансировать команду клуб откатился в низшие дивизионы российского футбола, а после сезона 1996 года был расформирован.

Статистика выступлений 

* По финансовым причинам команда перешла в Третью лигу, а не во Вторую.

История, итоговые показатели, достижения 
В Чемпионатах СССР и России в профессиональных лигах «Авангард» провел 4 сезона (1991—1994), 154 матча, 64 победы, 29 ничьих, 61 поражение, мячи 233—224.

Высшее достижение — 17 место в первой лиге, 1993.

 Самые крупные победы
 7:1 — «Зенит» (Ижевск), (1993)
 6:0 — «Текстильщик-д» (Камышин), (1992)

 Самое крупное поражение
 1:9 — «Интеррос» (Москва), (1993)

Наибольшее количество матчей за клуб в профессиональных лигах провёл Юрий Федотенко — 121 матч.

Лучший бомбардир: Сергей Мироничев — 43 мяча.

Рекордсмен клуба за сезон: Сергей Мироничев — 27 мячей, (1992)

В Чемпионатах РСФСР/России среди КФК — 2 сезона (1990, 1996), 47 матчей, 35 побед, 8 ничьих, 4 поражения, мячи 119-38.

 Чемпион РСФСР среди КФК: 1990

 Самые крупные победы
 7:0 — «Текстильщик» (Ишеевка), (1990); «Авангард-Колос-2» (Таганрог), (1996)

 Самое крупное поражение
 0:4 — «Химки», (1996)

Наибольшее количество матчей за клуб в чемпионатах КФК провели Александр Васягин и Андрей Христич — по 43 матча.

Лучший бомбардир: Александр Васягин — 17 мячей.

Рекордсмен клуба за сезон: Олег Сизов — 16 мячей, (1990)

Всего в Чемпионатах РСФСР, СССР и России в профессиональных и любительских лигах — 6 сезонов (1990—1994, 1996), 201 матч, 99 побед, 37 ничьих, 65 поражений, мячи 352—262.

Наибольшее число матчей за клуб: Юрий Федотенко — 140 матчей.

Лучший бомбардир: Сергей Мироничев — 47 мячей.

Рекордсмен клуба за сезон: Сергей Мироничев — 27 мячей, 1992.

В Кубке России — 3 участия (1992/93-1994/95), 3 матча, 0 побед, 0 ничьих, 3 поражения, мячи 2-7.

Высшее достижение — 1/128 финала, 1993/94.

 На региональном уровне
 Участник Чемпионатов Сталинградской/Волгоградской области: 1961—1989, 1997.
 Чемпион Волгоградской области: 1989.
 Серебряный призёр Чемпионатов Волгоградской области (4): 1963, 1964, 1967, 1978.
 Бронзовый призёр Чемпионатов Волгоградской области (4): 1962, 1966, 1972, 1988.
 Обладатель Кубка Волгоградской области: 1964.
 Финалист Кубка Волгоградской области (2): 1962, 1965.
 Обладатель Кубка ДСО «Труд»: 1966.
 Финалист Кубка ДСО «Труд»: 1978.
 Финалист Кубка Александра Пономарёва: 1985.

Примечания

Ссылки 
Статистика на сайте КЛИСФ

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Волгоградской области
ФК «Авангард» Камышин
Спортивные клубы Камышина